Bieg mężczyzn na dystansie 30 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972 w Sapporo został rozegrany 4 lutego. Wzięło w nim udział 59 zawodników z 18 państw. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został reprezentant ZSRR Wiaczesław Wiedienin.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972